Тарик:
  — район в округе Сидоарджо, Индонезия;
  — населённый пункт в одноимённом районе;
  — железнодорожная станция в одноимённом населённом пункте;
 Тарик ибн Зияд (670—720) — арабский полководец, завоевавший королевство вестготов;
 Тарик Азиз (род. 1936) — иракский политик.
 Тарик, Хумам (род. 1996) — иракский футболист, полузащитник.

См. также 
 Ат-Тарик — ливанский ежемесячный журнал политической направленности;
 Сура Ат-Тарик — одна из сур Корана;
  — музыкальный альбом .